Die 19. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 7. bis 13. Dezember 2003 in Hongkong statt. Das Preisgeld betrug 57.500 US-Dollar.

Titelverteidigerin Sarah Fitz-Gerald hatte ihre Karriere bereits im Laufe der Saison beendet. Weltmeisterin wurde Carol Owens, die im Endspiel Cassie Jackman mit 3:9, 9:2, 9:7 und 9:3 besiegte. Es war ihr zweiter WM-Titel nach 2000.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
2003
Squashturnier in Hongkong
WSA World Tour 2003/04